Екатерина Карамзина
 Карамзина, Екатерина Андреевна (1780—1851) — вторая супруга Николая Михайловича Карамзина.
 Карамзина, Екатерина Николаевна (в браке Мещерская; 1806—1867) — дочь историка Николая Михайловича Карамзина, которой посвящали стихотворения русские поэты-романтики.